Петър Димитров Далкалъчев () е български общественик и военен, участник в Гръцко-турската война.

Биография 
Роден е в 1895 година във Владово, тогава в Османската империя, днес Аграс, Гърция. Дядото на Петър е Атанас Далкалъчев, който има хан във Владово. Синът на Атанас Димитър, който е баща на Петър, помага в работата в хана и власи кираджии, които отсядат в него, го наричат Фичор (Фициор, дете) и така се появява гръцкото име на фамилията Φιτσιώρης. Димитър работи на строежа на железопътни линии в Америка и като учител в българското училище във Владово. Жени се за Елисавета Картова, с която имат пет деца - Петър, Евангелос (Благой), Мария, Калиопи (Добра) и Надежда. Семейството е екзархийско и сътрудничи на българските македонски комитети.

Петър Далкалъчев завършва френския лицей в Солун. Взема участие в Малоазийската кампания в Гръцко-турската война и е награден за проявен героизъм с 4 медала, от които единият е най-високото отличие за храброст в гръцката армия „Аристио Андриас“. Завръща се в Солун и става секретар на Смесената българо-гръцка емиграционна комисия в Солун. По време на Втората световна война е активен член на Българския клуб в Солун и на 10 ноември 1941 година е избран за негов секретар.

След войната Петър Далкалъчев се установява в Свободна България, където работи като чиновник. Умира в 1961 година.

Според някои версии негов прадядо е българският революционер Димитър Далкалъчев и според други версии прадядото на Петър се казва Трифон (Тръпче).

Вижте също 
 Георги Далкалъчев
 Насто Далкалъчев
 Христо Далкалъчев
 Климент Далкалъчев
 Иван Далкалъчев
 Димитър Далкалъчев

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Владово
Гръцки военни дейци
Възпитаници на Гръко-френския колеж „Дьо ла Сал“
Членове на Солунския български клуб